dgd – codice ISO 639-3 della lingua dagaari dioula
 Dance Gavin Dance – gruppo musicale statunitense